{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78301) - || 2002 PY56 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78302) - || 2002 PW57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78303) - || 2002 PZ57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78304) - || 2002 PG58 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78305) - || 2002 PT58 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78306) - || 2002 PY61 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78307) - || 2002 PS63 || 12 augustus 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (78308) - || 2002 PM64 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78309) Alessielisa || 2002 PV65 || 5 augustus 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78310) Spoto || 2002 PW65 || 5 augustus 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78311) - || 2002 PB66 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78312) - || 2002 PN68 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78313) - || 2002 PG69 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78314) - || 2002 PR72 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78315) - || 2002 PB73 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78316) - || 2002 PG73 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78317) - || 2002 PU73 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78318) - || 2002 PX73 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78319) - || 2002 PW75 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78320) - || 2002 PZ77 || 11 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78321) - || 2002 PC79 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78322) - || 2002 PD79 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78323) - || 2002 PM79 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78324) - || 2002 PP81 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78325) - || 2002 PS81 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78326) - || 2002 PQ82 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78327) - || 2002 PZ82 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78328) - || 2002 PK83 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78329) - || 2002 PV83 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78330) - || 2002 PY83 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78331) - || 2002 PQ84 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78332) - || 2002 PZ84 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78333) - || 2002 PR85 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78334) - || 2002 PU85 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78335) - || 2002 PP86 || 13 augustus 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| (78336) - || 2002 PX87 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78337) - || 2002 PG88 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78338) - || 2002 PR88 || 13 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78339) - || 2002 PU88 || 13 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78340) - || 2002 PS89 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78341) - || 2002 PA90 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78342) - || 2002 PM91 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78343) - || 2002 PY92 || 14 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78344) - || 2002 PA93 || 14 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78345) - || 2002 PW93 || 11 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78346) - || 2002 PY93 || 11 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78347) - || 2002 PM94 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78348) - || 2002 PB95 || 12 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78349) - || 2002 PM96 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78350) - || 2002 PS97 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78351) - || 2002 PJ98 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78352) - || 2002 PW98 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78353) - || 2002 PQ99 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78354) - || 2002 PC101 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78355) - || 2002 PM101 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78356) - || 2002 PX102 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78357) - || 2002 PD105 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78358) - || 2002 PZ107 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78359) - || 2002 PZ108 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78360) - || 2002 PN109 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78361) - || 2002 PX109 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78362) - || 2002 PE110 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78363) - || 2002 PM111 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78364) - || 2002 PY113 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78365) - || 2002 PT115 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78366) - || 2002 PP116 || 14 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78367) - || 2002 PS117 || 15 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78368) - || 2002 PB119 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78369) - || 2002 PP120 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78370) - || 2002 PR120 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78371) - || 2002 PJ124 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78372) - || 2002 PJ125 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78373) - || 2002 PT125 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78374) - || 2002 PF126 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78375) - || 2002 PV127 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78376) - || 2002 PC128 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78377) - || 2002 PF133 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78378) - || 2002 PS133 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78379) - || 2002 PW133 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78380) - || 2002 PZ133 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78381) - || 2002 PQ135 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78382) - || 2002 PY135 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78383) Philmassey || 2002 PM137 || 15 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78384) - || 2002 PD139 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78385) - || 2002 PD142 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78386) Deuzelur || 2002 PF155 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78387) - || 2002 PD156 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78388) - || 2002 PT156 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78389) - || 2002 PP158 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78390) - || 2002 PQ163 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78391) Michaeljäger || 2002 PT163 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78392) Dellinger || 2002 PM165 || 9 augustus 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| (78393) Dillon || 2002 PW165 || 8 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| (78394) Garossino || 2002 PB166 || 9 augustus 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| (78395) - || 2002 QF1 || 16 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78396) - || 2002 QW1 || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78397) - || 2002 QE2 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78398) - || 2002 QS3 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78399) - || 2002 QW4 || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78400) - || 2002 QG5 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten